Iyengar, Aiyangar oder Ayyangar (Tamil:  Aiyaṅkār []) ist der Name einer Kaste von tamilischen Brahmanen. Er wird auch als Nachname verwendet:

Iyengar
 Ariyakkudi Ramanuja Iyengar (1890–1967), indischer Sänger der Karnatischen Musik
 B. K. S. Iyengar (1918–2014), indischer Yoga-Lehrer
 Sheena Iyengar (* 1969), kanadische Psychologin
 Srinivasa Ramanujan Iyengar (1887–1920), indischer Mathematiker
 Thirukkurungudi Vengaram Sundram Iyengar (1877–1955), indischer Industrieller

Ayyangar
 N. Gopalaswami Ayyangar (1882–1953), indischer Politiker